Ювяскюля ():

 Ювяскюля — місто у Фінляндії
 «Ювяскюля» — футбольний клуб